Foshan bezeichnet:

 Foshan (佛山市), Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Foshan (Nanhai) (佛山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanhai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Foshan (Dêqên) (佛山乡), Gemeinde im Kreis Dêqên in der chinesischen Provinz Yunnan
 Foshan (Dorf) (佛山村), Dorf der Großgemeinde Chaoyang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Foshan (Einwohnergemeinschaft) (佛山村), Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Chaoyang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 (2789) Foshan, einen Asteroiden